Kostitz bezeichnet

 Kostitz (Starkenberg), Ortsteil von Starkenberg, Thüringen
 Kostice, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien